Cumbernauld and Kilsyth peut désigner une de ces deux circonscriptions:

Toponyme

Cumbernauld and Kilsyth, ancienne circonscription représentée à la Chambre des communes

Cumbernauld and Kilsyth, circonscription représentée au Parlement écossais

Homonymie de toponyme